Niemcy wystartowały po raz pierwszy na letnich IO w 1896 roku na pierwszych igrzyskach w Atenach. Zjednoczone Niemcy startowały do igrzysk w Helsinkach w 1952 roku (oprócz igrzysk w 1920, 1924 i 1948 roku – nie zostały wtedy zaproszone jako główny agresor w pierwszej i drugiej wojnie światowej). W latach 1956–1964 Niemcy Zachodnie i Wschodnie startowały w ramach Wspólnej Reprezentacji Niemiec, a w latach 1968–1988 jako dwie oddzielne reprezentacje. Niemcy jako jeden kraj startują ponownie od igrzysk w Barcelonie w 1992 roku. Najwięcej złotych medali (33) reprezentacja zdobyła w 1992 roku, a najwięcej medali w ogóle (87) na igrzyskach w 1936 r.

Niemcy były raz organizatorem letnich igrzysk olimpijskich:
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1936 w Berlinie

Niemcy w latach 1896–1952 i 1992 do dziś

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Wspólna Reprezentacja Niemiec (1956-1964)

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!